Belgija
 Liège, grad u Valoniji u Belgiji, sjedište istoimene pokrajine.
 Liège (pokrajina) je pokrajina u Belgiji u Valoniji. 
 Kneževina Liège, bila je jedna od zemalja Svetog Rimskog Carstva (980. – 1794.).
 Biskupija Liège

 Francuska
 Le Liège, francuska općina u departmanu Indre-et-Loire
 Liège (pariški metro), stanica Pariškog metroa
 Liège (rijeka) je rijeka u Središnjem masivu

 Antarktika
 Liège (otok)

Vojne operacije 
 Bitka za Liège, bitka u Prvom svjetskom ratu.
 Operacija Lüttich (Operacija Liège) je naziv za ofenzivu njemačke vojske u Normandiji tijekom Drugog svjetskog rata.